Diamonds & Rust ist der Titel von:
 Diamonds & Rust (Album), einem Studioalbum von Joan Baez (1975)
 Diamonds & Rust (Lied), einem Lied von Joan Baez über ihre Beziehung zu Bob Dylan (1975)